Mühlleitner ist der Familienname folgender Personen:

Henning Mühlleitner (* 1997), deutscher Schwimmsportler
Margarete Mühlleitner (* 1971), deutsche Physikerin und Hochschullehrerin